Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2009/10.

В групповом этапе участвовали 48 клубов: 38 победителей квалификации и 10 команд, выбывших из раунда плей-офф Лиги чемпионов. Клубы были разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходили в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы прошла 28 августа 2009 года в Монако. Перед жеребьёвкой 48 команд были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 12 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

География группового этапа 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2009/10 представлены национальные лиги следующих стран:
 Нидерланды, Австрия, Румыния — по 4 команды,
 Испания, Италия, Германия, Португалия — по 3,
 Бельгия, Греция, Англия, Болгария, Франция, Турция, Чехия — по 2,
 Беларусь, Украина, Хорватия, Швейцария, Дания, Молдавия, Израиль, Латвия, Сербия, Шотландия — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано центральноевропейское

Группа A 

По решению Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА 30 октября с «Динамо» были сняты 3 очка за беспорядки, учинённые фанатами команды в гостевом матче против «Тимишоары». Кроме того, «Динамо» проведёт 2 домашних матча (против «Аякса» и «Тимишоары») при пустых трибунах. Клуб подал апелляцию и 20 ноября было объявлено, что решение о снятии очков отменено, но клуб получил условную дисквалификацию в еврокубках на три года, также оставлено в силе решение о проведении оставшегося домашнего матча при пустых трибунах.

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Групповой этап